Vermaseren ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Antoon Vermaseren (1912–1989), niederländischer Historiker
 Maarten Jozef Vermaseren (1918–1985), niederländischer Religionshistoriker